Yaso o Yasō puede referirse a lo siguiente:

Mitología griega 
 Yaso, una diosa de la curación en la mitología griega.
 Yaso (dáctilo), uno de los dáctilos o curetes.
 Yaso (hijo de Esfelo), un oficial griego muerto por Eneas durante la guerra de Troya.
 Yaso (hijo de Licurgo), un arcadio hijo de Licurgo y de Eurínome o Cleófila.
 Yaso (hijo de Zeus), un hijo de Zeus.
 Yaso (padre de Dmetor), el nombre del padre de Dmetor, rey de Chipre.
 Yaso (rey de Argos), rey de Argos, hijo de Argos Panoptes, el de los cien ojos, y de Ismene, la hija del Asopo.
 Yaso (rey de Orcómeno), rey beocio de Orcómeno.
 Yaso (troyano), un troyano.

Otros usos 
 Yaso (ciudad), una ciudad costera turca.
 Yasō (Fukushima), localidad de la prefectura de Fukushima (Japón).
 Yaso (Huesca), localidad de la provincia de Huesca (España).
 Yaso (Jesús de Nazaret), un nombre japonés para Jesús de Nazaret.
 Hai Yaso, una obra de Hayashi Razan.